Павел Алексеевич Зарубин () — российский изобретатель, механик-самоучка.

Биография 
Сын небогатого мещанина, судовладельца. В детстве выучился грамоте при помощи матери. Самостоятельно овладел начатками точных и естественных наук. В 1830 году после смерти отца продолжил его дело, но потерпел неудачу. Работал мебельщиком, часовщиком, занимался рисованием (картина Зарубина «Благовещение» получила одобрение на Костромской губернской выставке в 1832 году). 

С 1842 года его жизнь протекла в основном на службе в землемерном ведомстве. Выдержав экзамен (1842), поступил чертёжником в Костромскую
губернскую чертёжную; помощник губернского землемера (с 1843), затем уездный землемер (1853). Переведен (1854) в московский Межевой корпус, затем
в Департамент уделов (1858). За изобретение планиметра (1854) удостоен премий Петербургской и Парижской академий наук, Демидовской премией. Весь этот период службы прошёл для Зарубина с большими неприятностями и лишениями, источник которых лежал в изобретённых им точных приборах для правильного измерения и точного нанесения на бумагу измеренных площадей земной поверхности. Планы присяжных землемеров передавались на поверку Зарубину, который при посредстве прибора своего изобретения находил те планы неверными, что сильно возбуждало против него составителей планов.

В 1864 Зарубин был причислен к министерству государственного имущества, в котором в должности помощника директора Императорского сельскохозяйственного музея служил до 1883. И здесь ему также пришлось немало перенести от лиц, завидовавших его изобретательским способностям. В 1853 Зарубин представил в Академию наук несколько изобретённых им инструментов, относящихся к межевому делу. Академия наградила изобретения Демидовской премией, а описание их издала на свой счёт. Демидовской премии удостоен и его планиметр-самокат (1855). Императорское вольно-экономическое общество наградило золотыми медалями его многосильный гидропульт (1866) и водоподъёмник (1867). Всероссийская выставка 1882 также наградила медалью его сельскохозяйственный пожарный насос.

Из-за отсутствия средств не были осуществлены следующие изобретения Зарубина: 1) несколько новых планиметров; 2) способ определения морской глубины на глубоких местах без помощи линя или верёвки; 3) способ определения скорости хода корабля в любой момент с помощью стрелки и циферблата в каюте; 4) то же посредством музыкальных звуков; 5) автоматический способ определения пройденного кораблём пути с различными скоростями и 6) маятник, самосохраняющий постоянную длину при разных температурах.

 Семья
Сын Николай Павлович Зарубин (1845–1909) — управляющий Уфимской казённой палатой в 1890—1909 годах.

Внук Николай Николаевич Зарубин (1893—1942) — известный филолог и литературовед.

Печатные работы 
Из напечатанных Зарубиным статей необходимо упомянуть: «Как решают простые русские люди вопрос об общинном владении землёю» («Труды Императорского Вольно-Экономического общества», 1865); «О водоподъёмных машинах вообще» (там же, 1866); «Теория пожарных насосов» (там же); «Определение плотности воздуха на разных высотах» («Природа и охота», 1878); «Устройство секундного маятника» (там же); «Научное разрешение вопроса об ассенизации Санкт-Петербурга по проекту Линдлея» (брошюра, 1886).

Память 
В память Зарубина Императорское Вольно-Экономическое общество учредило золотую медаль.

Примечания

Литература 
 
 

Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Российской империи
Механики России
Родившиеся в 1816 году
Умершие в 1886 году
Учёные-самоучки
Физики XIX века